Безуев () — деревня в составе Ровенскослободского сельсовета Речицкого района Гомельской области Белоруссии.

Расположение 
В 10 км на юг от Речицы и железнодорожной станции в этом городе, 60 км от Гомеля.

Транспортная система 
Транспортная связь по автодороге Хойники — Речица. В деревне 57 жилых домов (2004 год). Планировка состоит из почти прямолинейной улицы, с меридиональной ориентацией. Застройка двухсторонняя, деревянными домами усадебного типа.

Гидрография 
На востоке мелиоративные каналы.

История 
Согласно письменных источников деревня известна с XVIII века как селение Речицкого повета Минского воеводства Великого княжества Литовского. После 2-го раздела Речи Посполитой в (1793 году) в составе Российской империи. В 1850 году — владение казны в Ровенскослободской волости Речицкого уезда Минской губернии.

С 8 декабря 1926 года по 16 июля 1954 года центр Безуевского сельсовета Речицкого района Гомельского округа, с 20 февраля 1938 года Гомельской области.

В 1929 году жители вступили в колхоз, работали ветряная мельница и кузница. В 1930 году действовала школа.

В состав Безуевского сельсовета до середины 1930-х годов входили, не существующие в настоящее время, хутора Игорь, Старая Унеча, Остров.

Во время Великой Отечественной войны в августе 1942 года каратели сожгли 68 дворов и убили 45 мирных жителей. На фронтах войны погибли 59 жителей деревни. Безуев был освобождён 16 ноября 1943 года.

В 1959 году деревня входила в состав колхоза имени Ф. Э. Дзержинского с центром в деревне Ровенская Слобода. Работали кирпичное производство, циркулярная пила. В настоящее время действуют фельдшерско-акушерский пункт, отделение связи.

Население

Численность 
2004 год — 143 двора, 397 жителей.

Динамика 
 1795 год — 7 дворов.
 1850 год — 15 дворов, 68 жителей.
 1897 год — 35 дворов, 234 жителя.
 1908 год — 48 дворов, 328 жителей.
 1930 год — 57 дворов.
 1940 год — 70 дворов.
 1959 год — 266 жителей (согласно переписи).
 2004 год — 57 дворов, 127 жителей.

Известные уроженцы 
 Н. И. Слепчук — заслуженный учитель Белорусской ССР

См. также 
 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 8экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0

Ссылки 

Населённые пункты Речицкого района